Vallin ist der Familienname folgender Personen: 

 Ari Vallin (* 1978), finnischer Eishockeyspieler
 Carlos Vallin i Ballin (1868–1945), deutscher Industrieller und Nähmaschinenfabrikant
 Eugène Vallin (1856–1922), französischer Möbeldesigner des Jugendstils
 Jean-Baptiste Vallin de La Mothe (1729–1800), französischer Architekt des Klassizismus mit Arbeitsschwerpunkt in St. Petersburg
 Louis Vallin (1770–1854), französischer General der Kavallerie
 Ninon Vallin (1886–1961), französische Theaterschauspielerin und Opernsängerin (Sopran)
Siehe auch:
 Wallin